Пру́сси — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северной части района, в обезлесенной местности. Стоит на местной дороге Страшево — Обод.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Хмерского погоста Шелонской пятины упоминалась деревня Прусы.
  
До прихода советской власти — имение.

В 1918-23 годах — центр Прусского сельсовета Хмерской волости Лужского уезда.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Прусси вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1934-39 годах действовал колхоз «Новые Прусси». В 1939-41 гг., 1944-50 гг.
деревни Прусси и Захонка составили колхоз «Новая Захонка». В 1950—1992 гг. действовала бригада Прусси; до 1960 колхоза «За коммунизм», в 1960-70 гг. — колхоза имени Ленина, с 1970 г. — совхоза «Пламя». Работали: ферма по выращиванию молодняка КРС, молочнотоварная ферма — в 21 веке это развалины.

Дачи.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочной дороге.

Примечания

Литература 
Пру́сси// Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 352.
Населённые пункты Струго-Красненского района